bet-at-home Open 2014 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour 500 w sezonie 2014 z cyklu bet-at-home Open rozgrywany w dniach 14–20 lipca 2014 roku w Hamburgu na kortach ceglanych o puli nagród 1 190 700 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 

2014 w tenisie ziemnym
2014
2014 w Niemczech